Pfarrhaus der Lutherkirche steht für:
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannesvorstadt
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Herne-Wanne), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Wanne
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Oststadt
 Pfarrhaus der Lutherkirche (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Obergiesing #M
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Mülheim an der Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Speldorf
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Offenbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Offenbach-Bieber
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Radebeul)
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Recklinghausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Recklinghausen
 Pfarrhaus der Lutherkirche (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Heidt